Київський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця Гетьманщини в 1648—1783 роках.
 Київський кінно-єгерський полк — десятиескадронний кавалерійський полк РІА. Сформований у 1790 і розформований у 1796 році.
 Київський кірасирський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1698 році як Преображенський драгунський полк, з 1706 року став Київським, та з 1756 кірасирським. Розформований у 1775 році.
 Київський 1-й легкокінний полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1775 році з 1-го компанійського полку. Приблизно до 1785 року по частинам розподілений у деякі формовані карабінерні полки на основі козацьких.
 Київський 5-й гренадерський полк — гренадерський полк РІА. Сформований, як солдатський у 1700 році, пізніше піхотний (1727—1756), мушкетерський (1756—1785), та з 1785 по 1918 рік вже гренадерський.
 Київський 9-й гусарський полк — кавалерійський полк РІА. Формувався з 1783 року із кадрів Гадяцького та Лубенського козацьких полків. У 1784—1796 — карабінерний, 1796—1801 — кірасирський, пізніше драгунський (1801—1826, 1882—1907) та згодом вже гусарський (1826—1882, та з 1907).